Le Billabong Pro Tahiti 2015 est la septième des onze étapes du championnat du monde de surf 2015. Il s'est déroulé du 14 au  à Taiarapu-Ouest, à Tahiti en Polynésie française, sur le spot de Teahupoo.

Le Français Jérémy Florès l'emporte en finale face au Brésilien champion du monde en titre Gabriel Medina, ce qui constitue sa deuxième victoire sur le CT après celle du Pipe Masters 2010.

Participants 
Le Sud-Africain Jordy Smith et l'Australien Matt Banting déclarent forfait sur blessures (qui les avaient déjà rendus indisponibles pour le J-Bay Open). Ils sont remplacés par l'Espagnol Aritz Aranburu et l'Australien Garret Parkes (respectivement troisième et quatrième dans l'ordre de remplacement).

Par ailleurs, deux wild-cards sont attribuées au Polynésien Taumata Puhetini et au Brésilien Bruno Santos (vainqueur en 2008) en tant que respectifs vainqueur et finaliste du tournoi de qualification.

Le Brésilien Adriano de Souza dispute la compétition avec le lycra jaune de leader au classement général, avec une simple avance de  points sur le quatrième, son compatriote Filipe Toledo.

Déroulement de la compétition











Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Classement à l'issue de l'étape 
Alors que Mick Fanning, Julian Wilson, Filipe Toledo et Owen Wright auraient pu tour à tour profiter de l'élimination d'Adriano de Souza au troisième tour pour prendre la tête du classement, aucun n'y est parvenu. Toutefois, l'écart entre les premiers six premiers du classements s'est considérablement réduit, laissant totalement ouverte la course au titre mondial. Le champion du monde en titre Gabriel Medina intègre le top 10 pour la première fois de la saison.

|-
|
| Adriano de Souza
|
|-
|
| Mick Fanning
|
|-
|
| Owen Wright
|
|-
|
| Julian Wilson
|
|-
|
| Filipe Toledo
|
|-
|
| Kelly Slater
|
|-
|
| Jérémy Florès
|
|-
|
| Josh Kerr
|
|-
|
| Ítalo Ferreira
|
|-
|
| Gabriel Medina
|
|}

Notes et références

Liens externes 
  Page de l'événement sur le site de la World Surf League

2015
World Surf League 2015
Sport en France en août 2015